Бударки — название населённых пунктов.

Россия 
 Бударки — посёлок в Петровском районе Тамбовской области.

Украина 
 Бударки — село в Волчанском районе Харьковской области.